Kincskereső kisködmön – Móra Ferenc regénye (1918)
 Kincskereső kisködmön – Katkics Ilona televíziós filmsorozata (1968)
 Kincskereső kisködmön – Szemes Mihály filmje (1972)